Термин резонанција или резонанца има више значења:

 Резонанција (физика)
 Резонанција (хемија)
 Електрична резонанца
 Морфичка резонанција